Те́ймар (, вариант написания — Тамар):* Теймар — река на юго-западе Англии, впадает в Северное море в района пролива Ла-Манш.
 Теймар — река на севере острова Тасмания, впадает в Бассов пролив. См. также